Adam Green (n. 1981) – cantautore e regista statunitense
 Adam Green (n. 1975) – regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico statunitense
 Adam Green (n. 1984) – calciatore inglese